Тулапан има више значења:

 Тулапан (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тулапан (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику